Дейв Уокер:
 Уокер, Дейв (род. 1941) — австралийский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Уокер, Дейв (род. 1945) — британский певец и композитор.